JPS steht für:
 Jahrbuch für die Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit, ein mehrbändiges juristisches Jahrbuch
 Japanische Physikalische Gesellschaft, ein japanischer Berufsverband für Physiker
 Java Process Status, ein im Java Development Kit enthaltenes Werkzeug zur Analyse von Java-Programmen
 Jewish Publication Society, ein Herausgeber jüdischer Schriften in englischer Sprache
 John Player Special, eine Zigarettenmarke, siehe John Player
 Julius Philipp Schifferdecker, eine Biermarke aus Königsberg (Preußen), siehe Johann Philipp Schifferdecker
 Journal of Palestine Studies, eine Zeitschrift des Institute for Palestine Studies
 Journal of Punjab Studies, eine Zeitschrift des Center for Sikh and Punjab Studies an der University of California, Santa Barbara
 Journal of the Polynesian Society, vierteljährliche Zeitschrift in Neuseeland, siehe The Journal of the Polynesian Society
 JPEG Stereo, ein Dateiformat für Stereobildpaare, siehe Stereoskopie#Stereobildpaar
 Juveniles Polyposis-Syndrom, eine autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung

Abkürzung